Madai bezeichnet:

 Medja, eine Region im Alten Ägypten, 
 in der Bibel einen Sohn von Jafet, siehe Madai (Bibel)
 das durch diesen Sohn begründete Volk, das gewöhnlich mit den Einwohnern von Medien (Land) gleichgesetzt wird
 einen chinesischen weiblichen Vornamen

Madai ist der Name eines Adelsgeschlechts:
 Madai (Adelsgeschlecht)

und Familienname folgender Personen:
 David Samuel von Madai (1709–1780), ungarisch-deutscher Arzt und Numismatiker
 Carl August von Madai (1739–1816), deutscher Mediziner
 Guido von Madai (1810–1892), preußischer Beamter
 Karl Otto von Madai (1809–1850), deutscher Rechtsgelehrter
 Wolfgang Madai (* 1956), deutscher Journalist und Politiker (CDU)